Le nom italien Mongibello provient, via le sicilien , de deux mots synonymes mais de deux langues différentes :  (latin) et djebel (arabe), tous deux signifiant « montagne ». C'est primitivement un autre nom de l'Etna.

Sciences et techniques 
 En volcanologie, on appelle Mongibello les formations de l'Etna postérieures à  (Mongibello ancien, Mongibello récent et Mongibello actuel).
 En planétologie, Mongibello Mons est le nom d'une montagne sur Io, satellite de Jupiter.

Culture et société

Agriculture 
 Le Mongibello est une variété de blé dur cultivée en Sicile (Italie).

Armées 
 Mongibello est le nom de l'un des deux bataillons formant le .

Marine 
 Le Mongibello est une corvette à vapeur de la Marine italienne du , nommée ultérieurement .
 Le Mongibello est un ferry italien, aujourd'hui nommé .

Toponyme 
 Mongibello est un autre nom du mont Etna (Sicile, Italie), que l'on trouve notamment dans l'Enfer de Dante.

 Mongibello est le village où vit Marge, jouée par Marie Laforêt dans le film Plein Soleil, de René Clément, sorti en  1960.

Notes et références